W USA
 Snow Creek (ang. Snow Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell
 Snow Creek (ang. Snow Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes
 Snow Creek – wodospad w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia